Van Vollenhoven est nom nom porté par :
 Joost van Vollenhoven (1877-1918), ancien administrateur colonial d'origine néerlandaise, naturalisé français ;
 Tom van Vollenhoven (1935-2017), joueur de rugby à XIII et à XV sud-africain ;
 Pieter van Vollenhoven (né en 1939), membre de la famille royale néerlandaise par mariage.

Toponyme 

 Avenue Ambassadeur Van Vollenhoven à Schaerbeek (Bruxelles).

Patronyme néerlandais